Геннадий Степанов:
 Степанов, Геннадий Антонович (1930—?) — советский деятель промышленности.
 Степанов, Геннадий Викторович (род. 1944) — советский и российский скульптор, академик Российской академии художеств (2006).
 Степанов, Геннадий Григорьевич (1922—1989) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Степанов, Геннадий Фёдорович (1932—2016) — советский и российский тренер по спортивной гимнастике.